Конівська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Конівська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район